Леберт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Леберт, Беньямин (род. 1982) — немецкий писатель.
 Леберт, Зигмунд, более известный как Зигмунд Леви (1822—1884) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Леберт, Ханс (1919—1993) — австрийский писатель и оперный певец.